Aulin ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Aulin (* 1950), schwedische Filmschauspielerin
 Jared Aulin (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Laura Valborg Aulin (1860–1928), schwedische Pianistin und Komponistin
 Tor Aulin (1866–1914), schwedischer Komponist

Aulin bezeichnet:

 ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Nimesulid

 Glen Aulin (gälisch. schönes Tal) ist die Bezeichnung für einen Abschnitt des Tuolumne River im Yosemite National Park